MWA est un sigle qui désigne :
 Maroc Web Awards ;
 Murchison Widefield Array
 Mystery Writers of America.
Muj Wil Art